90713 Chajnantor – asteroide della fascia principale
 Cerro Chajnantor – monte delle Ande situato nel Cile settentrionale
 altopiano di Chajnantor – altopiano del deserto di Atacama